Ольмильос-де-Муньо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 6,98 км². Население — 44 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса